Edmonton kan syfta på följande platser:

England 
 Edmonton, Cornwall - en ort i Cornwall (distrikt), Cornwall, England
 Edmonton, London - en stadsdel i Enfield, Storlondon, England

Kanada 

 Edmonton, provinshuvudstad, Alberta,

USA 

 Edmonton, Kentucky, countyhuvudort, Metcalfe County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar